Het provinciedistrict Halle vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde en de kieskantons Asse, Halle en Lennik. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Het kiesdistrict Halle omvat 217 stembureaus.

Structuur 

 Het kieskanton Asse omvat de gemeenten Affligem, Asse, Dilbeek, Liedekerke, Merchtem, Opwijk en Ternat.
 Het kieskanton Halle omvat de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw.
 Het kieskanton Lennik omvat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 21 van de 40 zetels van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde toegewezen (voorheen 24 van de 46). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1961: UNI/NUO, 1971: CHP, 1978: PL, AMADA, 1981: PL, AMADA, 1985: PVDA/PTB, 1987: PTB-PVDA1968: PVDA/PTB, 2012: Nieuwe Partij, PVDA+, Belg-Unie, <small>

Halle
Halle